Осциля́тор (від  — «гойдаюся») — система, яка здійснює коливання, тобто показники якої періодично повторюються в часі.

 Фізика
Поняття осцилятора відіграє важливу роль в теорії твердого тіла, електромагнітних випромінювань, коливальних спектрів молекул. Приклади найпростіших осциляторів — маятник та коливальний контур.
 Осцилятор Армстронга
 Осцилятор Клеппа
 Осцилятор Колпітца
 Осцилятор Даффінга
 Осцилятор Чуа
 Кристалічний осцилятор
 Електронний осцилятор
 Гармонічний осцилятор
 Квантовий осцилятор
 Осцилятор Хартлі
 Ослаблений осцилятор
 Кільцевий осцилятор
 Осцилятор Vačkář
Хімія
 ангармонічний осцилятор
 Економіка
 Осцилятори — (в технічному аналізі) — це клас індикаторів технічного аналізу, які характеризують стан перекупленності (overbought) або перепроданості (oversold) ринку. Вони, як правило, ефективні при стаціонарному стані ринку, коли ціна рухається в межах порівняно вузького «ринкового коридору».
 Фізіологія
 Клітина-осцилятор
 Комп'ютерне моделювання
 Осцилятор (клітинний автомат)